Закопане:

 Закопане — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Татровский повят.
 Закопане — железнодорожная станция в городе Закопане.